

Patronyme 
Le patronyme accepte plusieurs variantes possibles dont « Goodrick », « Goodricke », « Goodridge », « Godridge », « Godrich », « Gooderidge », voire « Goodwright ».

Abigail Goodrich Whittelsey (1788-1858), éducatrice américaine ;
Carter Goodrich, character designer et illustrateur américain ;
 Edna Goodrich (1883-1972), actrice et auteure américaine ;
 Edwin Stephen Goodrich (1868-1946), zoologiste anglais ;
 Frances Goodrich (1890-1984), scénariste américaine ;
 Gail Goodrich (né en 1943), joueur américain de basket-ball ;
 Jimmy Goodrich (1900-1982), boxeur américain ;
 John F. Goodrich (1887-1937), scénariste, acteur, monteur et directeur de la photographie américain ;
 Norma Lorre Goodrich (1917-2006), professeure et écrivaine américaine ;
 Thomas Goodrich (1494-1554), ecclésiastique et homme d'état anglais.
  William Goodrich est le nom du père de Roscoe Arbuckle, sous lequel il réalisera plus d'une cinquantaine de films afin d'échapper à la censure américaine appelée le Code Hays.

Toponyme 

 Goodrich (Texas) ;
 Goodrich (Dakota du Nord) ;
 Goodrich Township (comté de Crawford, Iowa).

Voir aussi 
Goodrich peut, également, faire référence à :
 Goodrich, ancienne entreprise américaine spécialisée dans le matériel aéronautique civil et militaire ;
 .

Notes et références

Lien externe